Aktuell steht für:

 Aktuell – Zeitung für die Bundeswehr, die interne Wochenzeitung der Bundeswehr
 Aktuell (Nachrichtensendung), eine Nachrichtensendung der Schweizer Fernsehsender Tele Tell und Tele M1
 aktuell (Nachrichtensendung des SR), eine Nachrichtensendung des Saarländischen Rundfunks
 Aktuell – Zeitschrift für ehemalige Berlinerinnen und Berliner, eine Zeitschrift für Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden